Les langues gour, anciennement appelées langues voltaïques, sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Niger , au Nigéria et au Togo

Étymologie 
Gour est un néologisme que le linguiste allemand Gottlob Krause a tiré en 1895 de la même première syllabe qui s'entend dans différents ethnonymes de peuples dont il a perçu la parenté linguistique : Gourmantché, Gourounsi…

Classification

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 Emmanuel N. A. Mensah, Atlas des langues gur de Côte d'Ivoire, Agence de Coopération Culturelle et Technique, Niamey ; Université d'Abidjan, Institut de Linguistique Appliquée, Abidjan, 1983, 318 p.
 N. Nikiema, Orthographe standard et harmonisée des langues gur, Le Cap, 2005, 20 p. 
 André Prost, Contribution à l'étude des langues voltaïques, IFAN, Dakar, 1964, 461 p.
 Manfred von Roncador et Gundrun Miehe (et al.), Les langues gur (voltaïques) : bibliographie commentée et inventaire des appellations des langues, Köppe, Cologne, 1998, 283 p.

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Miyobé
 Tiéfo
 Viemo
 Samo (langue)
 Toussian (langue)
 Langues sénoufo
 Langues par zone géographique
 Langues en Afrique
 Langues au Bénin
 Langues au Burkina Faso
 Langues en Côte d'Ivoire
 Langues au Ghana
 Langues au Mali
 Langues au Niger
 Langues au Togo

Liens externes 
 
  Articles on Gur languages (Journal of West African Languages)

Langue au Bénin
Langue au Burkina Faso
Langue en Côte d'Ivoire
Langue au Ghana
Langue au Mali
Langue au Niger
Langue au Togo
Langue nigéro-congolaise